Fǎ est la transcription en hanyu pinyin du caractère chinois 法, signifiant  (ou « loi », dans le cadre du légisme).

 法国 (Fǎguó) : la France
 法语 (fǎyǔ) : la langue française (parlée)
 法文 (fǎwén) : la langue française (écrite)

Kanji
Sinogramme formé de 8 traits
氵